The Per Gessle Archives — A Lifetime of Songwriting () — сборник демо-версий песен, выпущенный 24 сентября 2014 года шведским поп-рок музыкантом Пером Гессле.

Настоящая коробка включает в себя 11 томов. Десять из них это «digipaks» и одна виниловая пластинка (180 грамм). Это издание рассказывает о долгой карьере Пера Гессле как автора песен, так и их исполнителя.

Четыре диска объединены под общим названием «Demos & Other Fun Stuff!» (Демо-версии и другие интересные материалы). Они включают в себя ранее не издававшиеся песни, которые по разным причинам не вошли в студийные альбомов Roxette, Gyllene Tider или сольные альбомы Гессле. Также серия включает в себя песни, которые Гессле написал для фильмов, других исполнителей и проч.

Другие пять томов в коробке объединены под названием «The Roxette Demos!». Данные издания показывают процесс создания песен для группы и историю успеха Roxette. Один из этих пяти томов — эксклюзивная виниловая пластинка.

Два тома посвящены оригинальным демо-версиям песен с сольных альбомов Гессле «Mazarin» и «En händig man».

Кроме дисков и пластинки, в коробке имеется 52-страничный буклет, который рассказывает о всех записях и песнях, которые можно найти в данной коробке.

Автор фотографии для обложки коробки — известный нидерландский фотограф и режиссёр Антон Корбейн.

Коробка «The Per Gessle Archives» вышла в один день вместе с книгами «Песни, наброски и отражения» на английском и шведском языках, которые также повествуют о творческой карьере Пера Гессле с середины 1970-х до 2014 года.

Список композиций 
В коробке 11 томов (10 CD + 1 LP), которые разделены на две группы: «Demos & Other Fun Stuff!» и «The Roxette Demos!».

«Demos & Other Fun Stuff!»

Том 1 
 Walk On, Lonely Eyes (T&A Demo — Dec 16, 1999)
 Being With You (T&A Demo — Oct 22, 2004)
 Loud Clothes (T&A Demo — Aug 30, 2002)
 Cafe con leche (AGM — Apr 25, 2007)
 Fish In A Bowl (T&A Demo — Apr 30, 2000)
 Hjärta av glas (T&A Demo — Apr 2, 2006)
 Something In The System (T&A Demo — Jan 3, 2002)
 Black Sails (Studio 38 Demo — Summer 1982)
 Always The Last To Know (T&A Demo — Nov 21, 2004)
 Den tunna linjen (T&A Demo — May 15, 2010)
 A Girl Like You (T&A Demo — Sep 25, 2004)
 Byter bara blickar (T&A Demo — Nov 21, 1997)
 Lägg din hand i min om du har lust (Hamilton Demo — Jun 12, 1978)
 Kyss från en främling (T&A Demo — Oct 18, 1999)
 What’s She Like? (T&A Demo — Dec 3, 2010)
 Before You Go To Sleep (T&A Demo — Nov 23, 1992)

Том 2 
 Kvar i min bil (AGM — Apr 28, 2007)
 Apple In The Mud (T&A Demo — Jul 4, 1995)
 Beautiful Girl (T&A Demo — Apr 19, 1999)
 Stay (At Home, At Work, At Play) (T&A Demo — Jul 5, 1995)
 When I Close My Eyes (No One Can See Me) (T&A Demo , Jul 20, 1999)
 Heaven Is Just A Motion Away (T&A Demo — Jan 28, 2006)
 Jo-Anna Says (T&A Demo — Jan 8, 2005)
 Mannen med gitarr (T&A Demo — Nov 20, 2002)
 Hold On My Heart (T&A Demo — Oct 6, 2012)
 Västra sidan (T&A Demo — Nov 18, 1984)
 Jag borde förstås vetat bättre (T&A Demo — Oct 28, 2003)
 Being With You (T&A Demo — Sep 11, 1997)
 Faller ner på knä (T&A Demo — Feb 15, 1996)
 Gå & fiska! (T&A Demo — Feb 15, 1996)

Том 3 
 Ghost In The House #2 (T&A Demo — Nov 14, 1997)
 Som i en dröm (T&A Demo — May 15, 2010)
 Honung och guld (T&A Demo — Oct 6, 2012)
 Always The Last To Know (T&A Demo — Jun 3, 1998)
 Drowning In You (T&A Demo — Oct 13, 2009)
 Monster Hangover (T&A Demo — Jan 31, 2002)
 Ingen kan som du (T&A Demo — May 28, 2003)
 Hold On My Heart (T&A Demo — Jan 30, 2000)
 The Sound Of My Falling Tears (Torsgatan Demo — Sep 12, 1983)
 Fly Like The Wind (T&A Demo, Feb 18, 1986)
 Liberty (Dårhuset Demo — Apr 23, 1995)
 Sweet Thing (T&A Demo — Dec 16, 1992)
 Svarta glas (T&A Demo — Oct 13, 1985)
 Högt i det blå (T&A Demo — Oct 18, 1999)
 Gone Gone Gone (T&A Demo — Feb 25, 1993)
 Inte tillsammans, inte isär (T&A Demo — Jun 28, 2003)
 Hjärta av glas (T&A Demo — Jan 6, 1986)
 I Like It Like That (T&A Demo — Jan 24, 2002)
 Ghost In The House #1 (T&A Demo — Oct 19, 1997)
 Lycklig jul (T&A Demo — Oct 3, 1985)
 Start! (T&A Demo — Feb 19, 1988)
 Saken slår mej som på huvudet (Harplinge Demo — Mar 2, 1977)

Том 4 
 I’m Glad You Called (AGM — May 5-7, 2008)
 Keep The Radio On (This Is The Perfect Song)(T&A Demo — Jul 5, 1995)
 Holiday (T&A Demo — Jul 16, 1998)
 Rocket From Her Heart (T&A Demo — Jun 16, 1989)
 Om hon visste vad hon ville (T&A Demo — May 7, 1986)
 Vid hennes hals (T&A Demo — March 11, 1986)
 Night Wire (T&A Demo — April 9, 1987)
 Hjärta utan hem (T&A Demo — Dec 2, 2003)
 When I Close My Eyes (No One Can See Me)(T&A Demo — Jul 21, 1999)
 If I Knew Then (What I Know Now) (T&A Demo — Mar 4, 2002)
 Varje gång det regnar (T&A Demo — Oct 27, 2003)
 En sten vid en sjö i en skog (T&A Demo — Oct 28, 2003)
 Genius Gone Wrong (T&A Demo — Jul 5, 1995)
 Harplinge (T&A Demo — Feb 29, 1996)
 Inte tillsammans, inte isär (T&A Demo — Nov 10, 1984)
 Pocketful Of Rain (T&A Demo — Jun 12, 1987)
 Önskar (T&A Demo — July 8, 1986)
 Heaven Is Just A Motion Away (T&A Demo — May 16, 1999)
 Always Breaking My Heart (T&A Demo — Dec 27, 1992)
 Swingtime (T&A Demo — Oct 8, 1984)
 View From The Bridge (Stanken Demo — Spring 2000)

«The Roxette Demos!»

Том 1 
 Opportunity Nox (T&A Demo — Mar 4, 2002)
 Breathe (T&A Demo — Jan 10, 2002)
 Pay The Price (T&A Demo — Sep 16, 1997)
 The Sweet Hello, The Sad Goodbye (T&A Demo — Mar 23, 1990)
 Paint (T&A Demo — April 28, 1988)
 Rocket (T&A Demo — Apr 9, 1987)
 (Do You Get) Excited? (T&A Demo Aug 19, 1989)
 You Can’t Put Your Arms Around What’s Already Gone (T&A Demo — Feb 17, 1998)
 Milk And Toast And Honey (T&A Demo — Aug 3, 1999)
 Jefferson (T&A Demo — Aug 11+16, 1999)
 Turn Of The Tide (T&A Demo — Sep 30, 1997)
 Chances (T&A Demo — Nov 24, 1987)
 Place Your Love (T&A Demo — Nov 10, 1992)
 Me & You & Terry & Julie (T&A Demo — Jun 29, 2011)
 The Weight Of The World (T&A Demo — Oct 18, 1999)
 Joy Of A Toy (T&A Demo — Jul 14, 1986)
 Lover Lover Lover (T&A Demo — Aug 10, 2011)
 I Was So Lucky (T&A Demo — Jun 4, 1998)

Том 2 
 7Twenty7 (T&A Demo — Nov 20, 1997)
 Crazy About You (T&A Demo — June 20, 1993)
 Salvation (T&A Demo — Mar 24, 1998)
 How Do You Do! (T&A Demo — Apr 4, 1992)
 Looking For Jane (T&A Demo — Feb 15, 2000)
 Fading Like A Flower (T&A Demo — Aug 31, 1990)
 Joyride (T&A Demo — May 23, 1990)
 Charm School (T&A Demo — Sep 10, 2009)
 A Thing About You (T&A Demo — Dec 26, 2001)
 Sleeping Single (T&A Demo — May 22, 1987)
 Run To You (T&A Demo — Dec 12, 1992)
 Knockin' On Every Door (T&A Demo — Aug 15, 1989)
 Do You Wanna Go The Whole Way? (T&A Demo — Mar 21, 1993)
 It Must Have Been Love (Christmas For The Broken Hearted) (T&A Demo — Apr 14, 1987)
 Dressed For Success (T&A Demo — May 20, 1987)
 Turn Of The Tide (T&A Demo — Jan 5, 1999)
 It Hurts (T&A Demo — Mar 7, 1993)
 Reveal (T&A Demo — Apr 9, 2006)

Том 3 
 Real Sugar (T&A Demo — Aug 15, 2000)
 Stars (T&A Demo — Jul 9, 1998)
 Try (Just A Little Bit Harder) (T&A Demo — Jul 27, 2000)
 June Afternoon (T&A Demo — Jul 17, 1994)
 I’m Sorry (T&A Demo — Mar 18, 1993)
 The Look (T&A Demo — Mar 30, 1988)
 Spending My Time (T&A Demo — May 24, 1990)
 The Heart Shaped Sea #1 (T&A Demo — April 25, 1991)
 Shadow Of A Doubt (T&A Demo — Feb 9, 1988)
 The Rain (T&A Demo — Dec 29, 1991)
 View From A Hill (T&A Demo — Nov 17, 1987)
 Things Will Never Be The Same (T&A Demo — Jun 17, 1989)
 It’s Possible (T&A Demo — Jul 26, 2011)
 Cooper (T&A Demo — Feb 10, 1998)
 Neverending Love (T&A Demo — Oct 16, 1985)
 The Voice (T&A Demo — Mar 24, 1987)
 Wish I Could Fly (T&A Demo — Nov 18, 1997)

Том 4 
 Little Miss Sorrow (T&A Demo — Oct 14, 1997)
 My World, My Love, My Life (T&A Demo — Dec 28, 1999)
 Listen To Your Heart (T&A Demo — May 9, 1988)
 The Big L (T&A Demo — Mar 29, 1990)
 Sweet Emotions (T&A Demo — Feb 26, 1993)
 Bringing Me Down To My Knees (T&A Demo — Mar 6, 2000)
 Fireworks (T&A Demo — Jan 30, 1993)
 Crash! Boom! Bang! (T&A Demo — May 6, 1993)
 Keep Me Waiting (T&A Demo — Aug 18, 1990)
 It Will Take A Long Long Time (T&A Demo — Feb 18, 1998)
 Harleys & Indians (T&A Demo — Aug 10, 1993)
 I Don’t Want To Get Hurt (T&A Demo — June 23, 1995)
 Queen Of Rain (T&A Demo — Jan 2, 1990)
 Excuse Me, Sir, Do You Want Me To Check On Your Wife? (T&A Demo — Oct 13, 2009)
 Love Is All (T&A Demo — Dec 17, 1992)
 En känsla av en kvinna (Call Of The Wild) (T&A Demo — Spring 1986)
 Jag älskar (jag tror inte hon förstår) (Surrender) (T&A Demo — Spring 1986)
 Goodbye To You (T&A Demo — Spring 1986)

Том 5: Виниловая пластинка 
 Crush On You (T&A Demo — Jul 30, 1998)
 Anyone/I Love How You Love Me (T&A Demo — Jul 26, 1998)
 The Centre Of The Heart (Is A Suburb To The Brain) (T&A Demo — Oct 2, 1997)
 One Wish (T&A Demo — May 20, 2006)
 Fool (T&A Demo — Dec 27, 1999)
 Staring At The Ground (T&A Demo — Aug 29, 1997)
 Come Back (Before You Leave) (T&A Demo — April 4, 1990)
 (I Could Never) Give You Up (T&A Demo — Dec 18, 1987)
 Dangerous (T&A Demo — Feb 11, 1987)
 The Heart Shaped Sea #2 (T&A Demo — May, 1991)
 Joyrider (T&A Demo — May 22, 1990)
 Dansar nerför ditt stup i rekordfart (Soul Deep) (T&A Demo — May 7, 1986)

«Mazarin» demos 
 Vilket håll du än går (T&A Demo — Jun 5, 2002)
 Om du bara vill (T&A Demo — Aug 12, 2002)
 På promenad genom stan (T&A Demo — Dec 31, 2002)
 Gungar (T&A Demo — May 31, 2002)
 Födelsedag (T&A Demo — Aug 15, 2002)
 Sakta mina steg (T&A Demo — Aug 15, 2002)
 Tycker om när du tar på mej (T&A Demo — Okt 5, 2002)
 För bra för att vara sant (T&A Demo — May 27, 2002)
 Här kommer alla känslorna (på en och samma gång) (T&A Demo — Aug 13, 2002)
 Jag tror du bär på en stor hemlighet (T&A Demo — Nov 21, 2002)
 Varmt igen (T&A Demo — Jul 18, 2002)
 Mazarin (T&A Demo — Aug 30, 2002)
 Jimmys gitarr (T&A Demo — Jan 20, 2003)
 Wasabi (AGM Jam Session — Feb, 2003)

«En händig man» demos 
 En händig man (T&A Demo — Jul 13, 2006)
 Pratar med min musli #1 (T&A Demo — Jul 10, 2006)
 Jag skulle vilja tänka en underbar tanke (T&A Demo — Jun 15, 2006)
 Fru Nordin (T&A Demo — Jun 6, 2006)
 Hannas kärlekspil (T&A Demo — Jun 30, 2006)
 Om du kommer ihåg (T&A Demo — Aug 14, 2006)
 Om jag vetat då (vad jag vet nu) (T&A Demo — Oct 29, 2003)
 TomTom (T&A Demo — Dec 4, 2003)
 Våldsamt stillsamt (T&A Demo — Jul 25, 2006)
 Trött (T&A Demo — Nov 20, 2004)
 Min hälsning (T&A Demo — Apr 1, 2006)
 Signal (T&A Demo — May 27, 2006)
 Solen kom från ingenstans (T&A Demo — Jun 30, 2006)
 Du kommer så nära (du blir alldeles suddig) (T&A Demo — Jun 16, 2006)
 Pratar med min musli #2 (T&A Demo — Jul 13, 2006)
 När vi två blir en (klarinett) (T&A Jam Session — June 26, 2007)

Чарты 
 В шведском чарте коробка провела всего 1 неделю, заняв при этом 7 строчку (3 октября 2014 года).

Отзывы критиков 
 Шведский таблоид «Aftonbladet» публикует сразу две статьи, посвящённые релизу. В первой газета оценивает собрание песен положительно и ставит оценку 3/5. Во второй статье Карин Дуфс перечисляет какой именно материал слушатели найдут в коробке.
 Ежедневная шведская газета «Svenska Dagbladet» оценивает релиз положительно. Обозреватель газеты называет коробку «маленькой потрясающей оргией в стиле Гессле-поп» и отмечает, что в ней нет ничего, что может разочаровать слушателя в творчестве «надёжного и продуктивного поп-мастера».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Пера Гессле
 Официальный сайт издания
 Официальная страница издания в Facebook

Пер Гессле
Альбомы Пера Гессле
Альбомы 2014 года